Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1986/1987 стал нидерландский «Аякс», обыгравший в финале «Локомотив» (Лейпциг).

1/16 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1986-87 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА